Тіппеліга 2004 — 60-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Норвегії. Титул чемпіона в 13-й раз поспіль здобув Русенборг.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки:
1. Клуб Бранн взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 як переможець Кубку Норвегії 2004.
2. Клуб Вікінг взяв участь у Кубку УЄФА 2005—2006 через Рейтинг Fair Play УЄФА, оскільки фінішував п'ятим у рейтингу Fair Play Норвегії.

Позначення:

Результати

Плей-оф 

|-
| colspan="5" style="background:#97deff;"|6/13 листопада 2004

|}

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Тіппеліга на soccerway 
 Тіппеліга на rsssf 

2004
Норвегія